Болдын Буман-Учрал (, 29 мая 1971, Улан-Батор, Монголия) — монгольский футболист, нападающий. Выступал за сборную Монголии.

Биография 
Болдын Буман-Учрал родился 29 мая 1971 года в монгольском городе Улан-Батор.

Играл в футбол на позиции нападающего. В юности участвовал в турнирах под эгидой спортивного общества «Труд».

Учился в Иркутском политехническом институте, окончил его в 1995 году.

В 1990—2007 годах выступал за «Хангарьд» из Эрдэнэта. В его составе трижды стал чемпионом Монголии (2001, 2003—2004), дважды выиграл серебро (2005, 2007), один раз — бронзу (2006).

В 2008—2009 годах играл за «Университет Улан-Батора», выиграв золото чемпионата Монголии в сезоне-2009.

В 2010—2011 годах выступал за «Хасын Хулгууд» из Улан-Батора.

В 2000—2005 годах провёл за сборную Монголии 11 матчей, забил 3 мяча. Один из них, забитый 19 февраля 2001 года в ворота сборной Бангладеш, стал эпохальным для монгольского футбола: Буман-Учрал сравнял счёт на 4-й компенсированной минуте второго тайма (2:2) и принёс сборной страны первое очко в истории.

Завершил игровую карьеру в 2011 году.

Во время выступлений работал в Англии в футбольной академии «Челси».

Продолжает выступать в ветеранских соревнованиях.

В 2015—2019 годах был вице-президентом Федерации футбола Монголии.

В июле 2019 года удостоен звания заслуженного спортсмена Монголии.

Статистика

Матчи за сборную Монголии по футболу

Достижения

Командные 
 Хангарид

 Чемпион Монголии (3): 2001, 2003, 2004.
Серебряный призёр чемпионата Монголии (2): 2005, 2007.
Бронзовый призёр чемпионата Монголии (1): 2006.

 Хангарьд

 Чемпион Монголии (1): 2009.

Семья 

Отец Бумана-Учрала играл в баскетбол за сборную аймака, был перворазрядником. В семье также было трое детей.

У Бумана-Учрала двое детей, оба играют в футбол, старший учится в США.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Монголии
Игроки сборной Монголии по футболу
Заслуженные спортсмены Монголии
Игроки ФК «Хангарьд»
Игроки ФК «Улан-Баторский университет»